Hieronder vindt men de statistieken, de wedstrijden, de ploegsamenstellingen en de transfers van Club Brugge in het seizoen 2012/2013.

Spelers A-kern 

  Aanvoerder: Carl Hoefkens begon het seizoen als aanvoerder, maar verdween uit het eerste elftal. Sindsdien droeg Ryan Donk de aanvoerdersband.
¹ Vertrokken tijdens de winterstop.
² Aangeworven tijdens de winterstop.

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Belfius
Sportmerk: Puma

Trainersstaf

Bestuur

Zomer 2012

Winter 2013

Jupiler Pro League

Wedstrijden

* 14 september 2012, wedstrijd tegen Kortrijk: Lior Refaelov kreeg een gele kaart wegens protest. Hij zat op dat ogenblik nog op de bank.

Overzicht

Klassement voor de Play-offs

Klassement Play-off I

Beker van België

Wedstrijden

Europees

Wedstrijden

Groepsfase Europa League

Club Brugge naar seizoen
Belgische voetbalclub 2012/13